Kvesić ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Kvesić (* 1990), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Mario Kvesić (* 1992), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler